Sitovo kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Bulgarije:

 Sitovo (Silistra), een dorp en een gemeente in oblast Silistra
 Sitovo (Plovdiv), een dorp in oblast Plovdiv
 Sitovo (Jambol), een dorp in oblast Jambol